Подбережье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Подбережье — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Подбережье — местечко, Бокситогорский район, Ленинградская область
 Подбережье — деревня, Волховский район, Ленинградская область
 Подбережье — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Подбережье — деревня, Псковский район, Псковская область

Украина 
 Подбережье — село в Ивано-Франковской области.